Сергей Евгеньевич Сазончик (; ) — белорусский футболист, полузащитник мозырской «Славии».

Клубная карьера

«Минск» 
Воспитанник футбольного клуба «Минск». Выступал за различные юношеские команды клуба. С 2017 года начал выступать за дубль команды в первенстве дублёров. Во второй половине 2018 года стал привлекаться к тренировкам с основой. В это же время принимал участие в Юношеской лиге УЕФА. Дебютировал в турнире 3 октября в первом матче первого раунда пути национальных чемпионов против венгерского клуба «Иллеш Академия».

С 2019 года стал регулярно попадать в заявку основной команды на матчи чемпионата Белоруссии. 21 июля сыграл первый матч в составе «Минска» в Высшей лиге. В гостевом матче против «Витебска» Сазончик появился на поле в стартовом составе и был заменён на 82-й минуте на Леонида Ковеля. В дальнейшем продолжил играть за основную команду. В сезоне 2021 стал чаще выходить на замену.

БАТЭ 
В феврале 2022 года по результатам заседания Комитета по статусу и переходам футболистов признал Сазончика свободным агентом и подтвердил потерю «Минском» прав на получение компенсации за подготовку футболиста. 23 февраля Сергей стал игроком борисовского БАТЭ. Начал сезон с победы в Суперкубке Белоруссии 5 марта 2022 года, однако сам матч просидел на скамейке запасных. Дебютировал за клуб 20 марта 2022 года в матче против мозырьской «Славии». Вместе с борисовским клубом вышел в финал Кубка Белоруссии, где борисовский клуб уступил со счётом 1:2 «Гомелю». Свой первый полный матч сыграл 29 июня 2022 года против «Слуцка», отметившись результативной передачей. Вместе с клубом в июле 2022 года отправился на квалификационные матчи Лиги конференций УЕФА. Свой дебютный матч в еврокубковом турнире сыграл 20 июля 2022 года против турецкого «Коньяспора», выйдя на замену на 61 минуте. Cезон провёл преимущественно как игрок замены, лишь единожды появившись на поле в стартовом составе, отличившись результативной передачей. В феврале 2023 года покинул клуб, расторгнув контракт по соглашению сторон.

«Славия-Мозырь» 
В феврале 2023 года футболист перешёл в мозырскую «Славию». Дебютировал за клуб в матче Кубка Белоруссии 5 марта 2023 года против «Слуцка». По итогу ответного кубкового матча 12 марта 2023 года вышел в полуфинал Кубка Белоруссии, по сумме матчей победив слуцкий клуб. Первый матч в чемпионате сыграл 17 марта 2023 года против «Минска».

Международная карьера 
В 2021 году был вызван в молодёжную сборную Белоруссии для игр в товарищеских матчах.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 «БАТЭ»
 Обладатель Суперкубка Белоруссии — 2022

Примечания 

 
Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Славия-Мозырь»